Casa de las Flores puede estar haciendo referencia:

Casa de las Flores de Madrid, un bloque de viviendas  obra del arquitecto Secundino Zuazo Ugalde y que construido a comienzo de los Años 30.
Casa de las Flores de Belgrado, el mausoleo en el que yacen los restos del Mariscal Josip Broz, "Tito".
 La casa de las flores, es una serie web de comedia y drama mexicana